Buire est le nom de plusieurs communes françaises:
 Buire, dans le département de l'Aisne;
 Buire-au-Bois, dans le département du Pas-de-Calais;
 Buire-Courcelles, dans le département de la Somme;
 Buire-le-Sec, dans le département du Pas-de-Calais.
 Buire-sur-l'Ancre, dans le département de la Somme;

Homonymie de toponyme